Mourinho ist der Familienname folgender Personen:

 Félix Mourinho (1938–2017), portugiesischer Fußballtorhüter und Fußballtrainer
 José Mourinho (* 1963), portugiesischer Fußballspieler und -trainer